Novo Selo je lahko:

Avstrija 
 Novo selo, pri Kotmari vasi, Neusaß, občina Kotmara vas, Južna Koroška, Avstrija

Bosna in Hercegovina 
 Novo Selo, Bosanska Gradiška
 Novo Selo, Bosanski Brod
 Novo Selo, Bosanski Šamac
 Novo Selo, Odžak
 Novo Selo, Tešanj
 Novo Selo, Zvornik

Črna gora 
 Novo Selo, Črna gora

Hrvaška 

 Novo Selo Bosiljevsko
 Novo Selo Garešničko
 Novo Selo Glinsko
 Novo Selo Koreničko
 Novo Selo Lasinjsko
 Novo Selo na Dravi
 Novo Selo Okićko
 Novo Selo Palanječko
 Novo Selo Perjasičko
 Novo Selo Podravsko
 Novo Selo Rok
 Novo Selo Žumberačko
 Novo Selo, Selca
 Novo Selo, Sisak
 Novo Selo, Slunj
 Novo Selo, Vrbovec
 Novo Selo, Čazma
 Novo Selo, Novo Selo

Srbija 

 Novo Selo, Bela Palanka
 Novo Selo, Gadžin Han
 Novo Selo, Kanjiža
 Novo Selo, Kuršumlija
 Novo Selo, Lebane
 Novo Selo, Leskovac
 Novo Selo, Loznica
 Novo Selo, Prokuplje
 Novo Selo, Raška
 Novo Selo, Sokobanja
 Novo Selo, Surdulica
 Novo Selo, Trgovište
 Novo Selo, Velika Plana
 Novo Selo, Vladimirci
 Novo Selo, Vrnjačka Banja
Donje Novo Selo, Gornje Novo Selo

Glej tudi 
 Selo
 Staro Selo
 Selca